Radha ist:

in der indischen Mythologie:
 Radha, Göttin der Hingabe und Geliebte des Krishna
 Radha (Frau des Adhiratha), Frau des Adhiratha und Stiefmutter von Karna

Außerdem:
 Radha (Name), Koseform Radhika, weiblicher Vorname
 Radha (Schauspielerin) (* 1965), eigentlich Udaya Chandrika, indische Schauspielerin

Siehe auch:
 Rada